Lolla – sottoprodotto derivante della lavorazione dei cereali
 Lolla - La foglia parlante – album di Eleonora Cadeddu del 2005
 Lino Lolla – calciatore italiano